Jena
Jena (Luisiana)
526 Jena

Desambiguações de topônimos